Der Davis Cup 2002 war die 91. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das Finale zwischen Frankreich und Russland im Palais Omnisports de Paris-Bercy, das zwischen dem 29. November und 1. Dezember ausgetragen wurde, gewann Russland mit 3:2.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, die sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

2002
Tennisturnier 2002